Lettenbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lettenbichler (* 1974), deutscher Motorrad-Trial-Fahrer
 Josef Lettenbichler (* 1970), österreichischer Politiker
 Manuel Lettenbichler (* 1998), deutscher Motorradrennfahrer